Чернышиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области России. Входит в состав Капустихинского сельсовета.

География 
Расположена на правом берегу реки Ветлуги.

Население 
По данным на 1999 год, численность населения составляла 100 чел.

Инфраструктура 
Улицы деревни: Берёзовая, Набережная, Новая, Полевая.

Примечания 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)